Михаил Серов: Серов, Михаил Александрович (1904—1971) — Герой Советского Союза.
 Серов, Михаил Ефремович (1851—1896) — российский купец, городской голова города Кургана.